Пекарек () — чешская фамилия.

Известные носители 

 Пекарек, Алеш (род. 1961) — чехословацкий и чешский шахматист.
 Пекарек, Рудольф (1900—1974) — чехословацкий и австралийский дирижер.

